Иван Паисов:
 Паисов, Иван Васильевич (1894—1974) — российский советский металлург
 Паисов, Иван Юрьевич — российский гобоист